НХЛ у сезоні 1989/1990 — 73-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 5 жовтня 1989. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 24 травня 1990 між Едмонтон Ойлерс та Бостон Брюїнс перемогою «нафтовиків» 4:1 в матчі та 4:1 в серії. Це п'ята перемога в Кубку Стенлі «Ойлерс».

Драфт НХЛ 

27-й драфт НХЛ. У 12-и раундах було обрано 252 хокеїстів. Першим номером драфту став Матс Сундін, якого обрав клуб «Квебек Нордікс».

Підсумкові турнірні таблиці

Конференція Принца Уельського

Конференція Кларенса Кемпбела

Матч усіх зірок НХЛ 
41-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 21 січня 1990 року на «Мелон-арені» (Піттсбург): Уельс — Кемпбел 7:12 (2:7, 2:2, 3:3).

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

Джерело: Quanthockey.com
''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Завершили виступи 
 Джим Фокс — Лос-Анджелес Кінгс

Примітки

Посилання 
 Сезон 1989/1990 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 1989—1990
1989 у канадському спорті
1990 у канадському спорті